Kia Forte (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek północnoamerykański od 2008 roku.
 Kia Forte (Chiny) – samochód osobowy produkowany na rynek chiński od 2017 roku.